

Moda 
 Gonnella – abito medievale per ambo i sessi differenziato esclusivamente dalla lunghezza dell'orlo

Persone 
 Giacomo Gonnella (1967) – attore italiano
 Julia Gonnella (1963) – studiosa d'arte islamica tedesca
 Natale Gonnella (1976) – calciatore italiano
 Patrizio Gonnella (1966) – giurista e filosofo del diritto italiano
 Peter Gonnella (1963) – giocatore di cricket australiano
 Pietro Gonnella (1390-1441) – buffone italiano presso la corte ferrarese degli Este
 Tito Gonnella (1794-1867) – fisico e matematico italiano